Вениами́н (вторая половина XV века) — монах доминиканского Эммаусского монастыря в Праге, переводчик Библии.

Являлся участником литературного кружка новгородского архиепископа Геннадия.

К 1493 году перевёл несколько книг Ветхого Завета (Ездры, Маккавеев, Неемии, Паралипоменон, Премудрости Соломона, Товита, Юдифи, некоторые главы книги Иезекииля и книги Иеремии), которых не было среди библейских текстов, переведённых на славянский язык с Септуагинты. Вениамин перевёл их с Вульгаты с предисловиями Иеронима Стридонского. Эти переводы были включены в Геннадиевскую Библию.

Литература 
 Майков Л. Н. Последние труды // ИОРЯС, 1900, т. 5, кн. 2. — С. 373—379.
 Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. — М., 1855, отд. 1. — С. 41—53, 76—80, 124—129.
 Евсеев И. Е. Геннадиевская библия 1499 года. — Москва : Синодальная тип., 1914. — 21 с.
 Седельников А. Д. К изучению «Слова кратка» и деятельности доминиканца Вениамина // ИОРЯС. — Л., 1926, т. 30. — С. 205—225.
 Седельников А. Д. Очерки католического влияния в Новгороде в конце XV — начале XVI в. // Доклады АН СССР. Сер. В, 1929. — № 1. — С. 16—19.
 Denisoff Е. Aux origines de 1’église russe autocephale // Revue des études slaves, 1947, t. 23. — p. 68—88.
 Smоchina N. О traducere romîneasca di secolul al XV-lea a cartii «Floarea Darulilor» // Biserica Ortodoxa Romîna, 1962, anul 80, № 7—8.
 Копреева Т. Н. Западные источники в работе новгородских книжников конца XV — начала XVI в. // Федоровские чтения. 1979. — М., 1982, с. 146.
 Лурье Я. С. Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV — начала XVI в. — М.—Л., 1960. — С. 225—229, 244—246, 266—268, 273—275, 279—281.

См. также 
 Церковнославянские переводы Библии

Переводчики Библии
Переводчики XV века
Переводчики с латинского языка
Доминиканцы Чехии